REE puede referirse a:

Red Eléctrica de España, grupo empresarial español, operador del sistema eléctrico
Radio Exterior de España, cadena de radio de Radio Nacional de España con emisión a nivel internacional:
resonancia de espín electrónico, técnica espectrocópica.